Leroy-Beaulieu kan syfta på:

 Anatole Leroy-Beaulieu (1842-1912), fransk historiker
 Paul Leroy-Beaulieu (1842-1916), fransk ekonom
 Pierre Leroy-Beaulieu (1871–1915), fransk geograf och statistiker